En anglais le mot « manhole » désigne une ouverture permettant d'accéder à des structures souterraines.

Manga 
Manhole, sorti à partir de 2004.

Cinéma 
Manhole, film de Shin Jae-young sorti en 2014.

Jeux vidéo 
Manhole, jeu vidéo électronique de 1981 sur Game and Watch.
The Manhole, jeu vidéo de 1998.

Musique 
Manhole, album de Grace Slick sorti en 1974.

Homonymie de titre